Изворско е село в Североизточна България. То се намира в община Аксаково, Варненска област. Името му до 1934 г. е Дервент („Проход“).

История 
До 50-60 години на миналия век в селото са живели само българи, предимно преселници от Тракия. Наемането на работна ръка за жътвата, предимно роми от ямболска област, са довели процеса на миграция, при който заселниците от Аксаково са се настанили в Изворско. Това е причината в селото вече да няма българи.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав

Преброяване на населението през 2011 г. 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Други 
Транспортна връзка с Варна и Аксаково са автобусните линии 54 и 59.

Източници

Външни препратки 
 Тайната на изворското съкровище

Села в област Варна
Населени места в община Аксаково